Tschurilow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Andrei Andrejewitsch Tschurilow (* 1982), russischer Biathlet
Gennadi Stanislawowitsch Tschurilow (1987–2011), russischer Eishockeyspieler